Nahrīn är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Baghlan, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Kabul. Nahrīn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nahrīn är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Nahrīn. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Nahrīn består i huvudsak av gräsmarker. Runt Nahrīn är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baghlan (provins)